Invictus — filme estadunidense de 2009
 Invictus (poema) — poema inglês de William Henley
 Sol Invicto — Deus Sol no Império Romano tardio
 Sol Invictus (banda) — banda inglesa de neofolk

Desambiguação